Mark Knowles (hockeyer) (1984), Australisch hockeyer
 Mark Knowles (tennisser) (1971), Bahamaans tennisser